Adolescent Sex (; в Австралии и Новой Зеландии — Japan) — дебютный студийный альбом английской группы Japan, изданный лейблом Ariola Hansa 8 апреля 1978 года.

История 
Группа Japan была создана в 1974 году, а её окончательный состав сформировался в конце 1975 года. В 1977 году группа заключила контракт с западногерманским лейблом Ariola Hansa, на котором в конце того же года началась запись их дебютного альбома Adolescent Sex. В качестве продюсера выступил Рэй Сингер. Спустя годы, сохранившиеся демозаписи 1977 года были изданы лейблом Hickory на CD.

31 марта 1978 года был выпущен первый сингл с альбома — Don’t Rain On My Parade, а 8 апреля сам альбом. В апреле был выпущен сингл Adolescent Sex, в августе — The Unconventional. В Испании Ariola выпустила версию сингла Adolescent Sex, аналогичную альбомной. Однако осенью 1978 года была записана новая версия (длительностью 4:12), которая попала в европейские чарты, а в 1981 году вошла в сборник Assemblage под названием "Adolescent Sex" (Re-recorded version).

Альбом был издан на LP, компакт-кассетах и кассетах Stereo 8. Чтобы избежать споров по поводу названия, лейбл RCA Victor переименовал Adolescent Sex в Japan и изменил обложку при выпуске альбома в Австралии и Новой Зеландии. При выпуске альбома в Японии его название было переведено на японский как 果てしなき反抗 (с яп. — «бесконечный бунт»), японские названия песен тоже отличаются от оригинальных. В Турции альбом Adolescent Sex был выпущен небольшим тиражом (около 500 экземпляров), и его трек-лист подвергся цензуре: из альбома были исключены Don’t Rain On My Parade и Communist China, причём на обратной стороне конверта название Don’t Rain On My Parade было закрашено белым цветом, а Communist China — чёрным.

В 1982 году, уже после распада группы, Дэвид Силвиан заявил в интервью журналу Smash Hits, что сожалеет о выходе альбома Adolescent Sex:
Я сожалею о первом альбоме, Adolescent Sex, в том смысле, что мы были слишком молоды, слишком наивны, чтобы его делать. Люди вокруг нас должны были это понять и не выпускать его. Второй альбом вполне подошёл бы как первый альбом.

Коммерческий успех 
Adolescent Sex не имел коммерческого успеха на родине группы — в Великобритании, а также в Америке. Однако принёс группе большую популярность в Японии, где он был выпущен 25 сентября 1978 года. В первый день было продано 15 000 копий альбома, а за неделю — более 100 000, что позволило ему занять 20 место в Oricon Albums Chart. Был объявлен конкурс фанатских переводов песен на японский язык, после которого лейблом Victor в октябре 1978 года в рамках рекламной кампании Obscure Alternatives, следующего альбома группы, был издан мини-альбом 日本語シートレコード с записью того, как Дэвид Силвиан читает японские переводы песен Adolescent Sex (в двух вариантах), Lovers On Main Street и Suburban Love.

Сингл Adolescent Sex попал в несколько европейских хит-парадов: французский Top 40 TMP France, нидерландские De Nationale Hitparade и Dutch Top 40, бельгийские BRT Top 30 и Ultratop. Также группа выступила с этой песней в телепередачах TopPop (Нидерланды) и Exclusif (Франция).

Переиздания 
В 1993 году вошёл в состав японского бокс-сета Prophétique 1978 ~ 1980.

В 2004 году альбом был ремастирован и 18 апреля выпущен лейблом Sony BMG Music Entertainment на CD, с четырьмя видео в качестве бонусного материала. Переиздавался в 2006 и 2008 годах.

В 2010 и 2012 годах выпускался на виниле лейблом Music On Vinyl с двумя треками на бонусном сингле.

В 2011 году включён в бокс-сет Original Album Classics, выпущенный лейблом Sony Music.

Отзывы и критика 
Журнал The Sound назвал Adolescent Sex самым интересным дебютом британской группы в 1978 году.

Список композиций

Участники записи 

 Дэвид Силвиан — вокал, гитара
Мик Карн — бас-гитара, саксофон, флейта, бэк-вокал
 Стив Джансен — ударные, перкуссия, бэк-вокал
 Ричард Барбиери — клавишные, синтезатор
 Роб Дин — гитара, бэк-вокал

Хит-парады

Альбом

Сингл

Примечания

Ссылки 

Альбомы Japan
Альбомы глэм-рока
Дебютные альбомы 1978 года
Альбомы Hansa Records